Tepić ist der Familienname folgender Personen:

 Marinika Tepić (* 1974), serbische Politikerin
 Milan Tepić (1957–1991), jugoslawischer Major
 Milenko Tepić (* 1987), serbischer Basketballspieler